Ка́рпов () — русская фамилия, образованная от имени Карп, также топоним.

Карпов

А 
 
 
 Карпов, Алексей Юрьевич (род. 1960) — советский и российский историк, писатель.
 Карпов, Альберт Фёдорович (1926—2020) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, мастер спорта СССР.
 
 Карпов, Андрей Алексеевич (1907—1997) — советский лыжник и тренер по лыжному спорту.
 Карпов, Аркадий Валентинович (1928—2005) — советский и российский физик.

Б 
 Карпов, Бонифатий Архипович (псевдоним: Верненский гражданин; 1825—1897) — русский писатель и поэт.

В 
 
 
 
 Карпов, Василий Николаевич (1798—1867) — русский философ и переводчик.
 Карпов, Венедикт Григорьевич (1927—2019) — советский, российский филолог, учёный-тюрколог, доктор филологических наук.
 
 Карпов, Виталий Николаевич (1920—2000) — советский военный деятель, генерал-полковник.

Г 
 Карпов, Геннадий Фёдорович (1848—1890) — русский историк.

Д

Е 
 
 Карпов, Евтихий Павлович (1857—1926) — русский драматург и режиссёр.

И 
 
 
 Карпов, Иосиф Арсеньевич (в монашестве Иоасаф; ум. 1973) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой, епископ Клинцовский и Новозыбковский.

К 
 Карпов, Константин Степанович (1925—2000) — советский художник-постановщик мультипликационных фильмов.

Л 
 
 Карпов, Леонид Анатольевич (1907—1989) — начальник Московской железной дороги МПС СССР, Герой Социалистического Труда.

М 
 
 Карпов, Митрофан Азарович (1878—?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Орловской губернии.

Н

О 
 Карпов, Олег Эдуардович (род. 1965) — российский учёный-медик, академик РАН.

П 
 
 
 Карпов, Пимен Иванович (1886—1963) — русский поэт и прозаик, драматург.

Р 
 Карпов, Ричард Александрович (1931—2012) — советский боксёр, четырёхкратный победитель первенства СССР по боксу.
 Карпов, Ростислав Сергеевич (род. 1937) — академик РАМН, директор НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН.

С 
 
 Карпов, Степан Михайлович (1890—1929) — русский и советский живописец.
 Карпов, Стефан Архипович (1903—1943) — Герой Советского Союза.

Ф

Ю

Я



Населённые пункты

Казахстан 
 Карпов — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Карпов — хутор в Палласовском районе Волгоградской области.
 Карпов — хутор в Цимлянском районе Ростовской области.
 Карпова — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Карпова — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Карпова — деревня в городском округе Верхотурский Свердловской области.

Другое 
 Карпов — российский телевизионный сериал.

См. также 
 Карпов — исторический город на Белгородской засечной черте.
 Карп (значения)
 Карпенко
 Карповка
 Карпово
 Карповская
 Карповский
 Карповское